Ни́на Ивано́ва:
 Иванова, Нина Александровна (1893—1942) — советский ботаник.
 Иванова, Нина Александровна (1919—1974) — советская художница.
 Иванова, Нина Георгиевна (1934—2020) — советская киноактриса.
 Иванова, Нина Ивановна (1933—2016) — советская работница мебельного комбината, Герой Социалистического Труда.